Rungwe peut faire référence :
 au mont Rungwe, un volcan de Tanzanie ;
 au district de Rungwe de la région de Mbeya en Tanzanie.